Gollan ist der Familienname folgender Personen:

 Brady Gollan (* 1965), kanadischer Snookerspieler
 Donald Gollan (1896–1971), britischer Ruderer
 John Gollan (1911–1977), britischer Kommunist
 Spencer Gollan (1860–1934), britischer Sportler und Rennpferdbesitzer
 Tina Gollan (* 1984), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Golan